IFS steht für:
 Independent Front Suspension („unabhängige Vorderradaufhängung“), siehe Einzelradaufhängung
 Industrial and Financial Systems, Entwicklerunternehmen des ERP-Systems IFS Applications
 Informationszentrum für Fremdsprachenforschung der Universität Marburg
 Institut für Stadtgeschichte (Frankfurt am Main), das Stadtarchiv der Stadt Frankfurt am Main
 International Fertiliser Society, eine internationale Gesellschaft für Pflanzenernährung
 International Foundation for Science, eine internationale Organisation der Wissenschaft
 Internationale Filmschule Köln (ifs)
 Inventar der Fundmünzen der Schweiz
 Infraschall
 Installable File System, ein Windows-Framework
 Inter Frame Spacing, Mindestabstand zwischen zwei Datenrahmen in Rechnernetzen
 Interface File System, siehe Time-Triggered Protocol #TTP/A
 Internal Field Separator, eine wichtige Umgebungsvariable bei Unix-Shells, siehe test (Unix) #Geschichte
 International Featured Standard, Normen der Einzelhandelsverbände Deutschlands für die Lebensmittelherstellung
 Irish Free State, deutsch Irischer Freistaat
 Iteriertes Funktionensystem, ein Verfahren zur Erzeugung von Fraktalen
 Italy First (ICAO-Code), italienische Fluggesellschaft
 Integriertes Fernmeldesystem Projekt der Schweiz von 1969–1983 ein nationales PCM Fernsprechnetz zu errichten
IfS steht für:
 Institut für Sachverständigenwesen
 Institut für Schadenverhütung und Schadenforschung der öffentlichen Versicherer e.V.
 Institut für Schulentwicklungsforschung an der TU Dortmund
 Institut für Software, siehe Hochschule für Technik Rapperswil #Institut für Software (IFS)
 Institut für Schienenfahrzeuge Berlin-Adlershof in der DDR
 Institut für Sexualwissenschaft
 Institut für Sozialforschung an der Goethe-Universität Frankfurt
 Institut für Staatspolitik, Denkfabrik der Neuen Rechten in Deutschland
 Institute for Statecraft, Denkfabrik und Nichtregierungsorganisation im Vereinigten Königreich

Ifs steht für:
 Ifs (Calvados), französische Gemeinde im Département Calvados
 Les Ifs, französische Gemeinde im Département Seine-Maritime

Abkürzung